Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991 wurde am 26. und 27. August 1991 im Olympiastadion der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die amtierende Europameisterin Sabine Braun aus Deutschland. Sie gewann vor der Rumänin Liliana Năstase. Bronze ging an Irina Belowa aus der Sowjetunion.

Die eigentliche Toppfavoritin dieses Wettbewerbs war die Titelverteidigerin, Olympiasiegerin von 1988 und Weltrekordinhaberin Jackie Joyner-Kersee. Sie hatte den tags zuvor ausgetragenen Weitsprung gewonnen, sich dort jedoch eine Verletzung zugezogen. So trat sie zum Siebenkampf mit einem Verletzungshandicap an. Dennoch erzielte sie in den ersten drei Übungen ausgezeichnete Resultate und lag in Führung. Im 200-Meter-Lauf, der abschließenden Disziplin des ersten Tages, musste sie dann verletzungsbedingt aussteigen und setzte den nun für sie aussichtslosen Wettkampf am zweiten Tag nicht mehr fort.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Die fünftplatzierte Algerierin Yasmina Azzizi stellte mit 6392 Punkten einen neuen Afrikarekord auf.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt:
 Tag 1 (26. August): 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
 Tag 2 (27. August): Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
26./27. August 1991

Video 
 MONDIALI TOKYO 1991 EPTATHLON SABINE BRAUN, Video veröffentlicht am 20. April 2017 auf youtube.com, abgerufen am 5. Mai 2020
 3445 World Track & Field 1991 Heptathlon Long Jump Sabine Braun auf youtube.com, abgerufen am 5. Mai 2020
 3446 World Track & Field 1991 Heptathlon Long Jump Liliana Năstase auf youtube.com, abgerufen am 5. Mai 2020
 3465 World Track & Field 1991 Heptathlon Javelin Sabine Braun auf youtube.com, abgerufen am 5. Mai 2020
 3501 World Track & Field 1991 Heptathlon 800m auf youtube.com, abgerufen am 5. Mai 2020

Weblinks 
 World Championships in Athletics, 3rd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 5. Mai 2020
 Women Heptathlon Athletics III World Championship 1991 Tokyo (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 5. Mai 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Tokyo 1991, S. 353 (PDF 10,3 MB), englisch, abgerufen am 5. Mai 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport